Los nexus son animales ficticios similares a un gato con largos colmillos de la saga de Star Wars. Podemos ver uno en la película El ataque de los clones, Episodio II de la saga.

Los nexu eran nativos del planeta Cholganna, donde vivían en los bosques nevados y en las tundras cazando casi toda clase de animales de forma muy hábil. Eran unos enormes seres cuadrúpedos que podían medir hasta tres metros de largo. Tenían varios pares de ojos y un grueso pelaje blanco que los protegía del frío. Los pocos que eran logrados cazar vivos, eran comercializados; un claro ejemplo era uno que había logrado ser enviado hasta el planeta Geonosis y depositado en la Arena de Geonosis, donde devoraba a todos los prisioneros que se le arrojaban.

Enlaces externos 

Página de la criatura nexu en la base de datos oficial (en inglés).

Criaturas de Star Wars

en:List of Star Wars creatures#Nexu